Артамонов, Владимир Александрович:
 Артамонов, Владимир Александрович (1924—2010) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1971).
 Артамонов, Владимир Александрович (род. 1968) — советский и российский футболист.